Ири́на Рома́нова:
 Романова, Ирина (род. 1972) — советская и украинская фигуристка, хореограф.
 Романова, Ирина Александровна (в замужестве княгиня Юсупова, графиня Сумарокова-Эльстон; 1895—1970) — княжна.